Vancouver, British Columbia, Canada
City of Glass (Paul Auster), een novel uit 1985 van Paul Auster
City of Glass: The Graphic Novel, een novel uit 1994 door Paul Karasik en David Mazzucchelli
City of Glass (Douglas Coupland), een boek uit 2000 van Douglas Coupland
City of Glass (Mortal Instruments), een boek uit 2009 van Cassandra Clare
City of Glass (film), een film uit 1998